Дискография британской рок-группы Roxy Music насчитывает 8 студийных альбомов, 2 мини-альбома, 24 сингла, 8 видеоальбомов, 10 концертных альбомов, 9 сборников.

Дебютный альбом Roxy Music представлял собой сплав таких стилей, как прогрессивный рок, психоделический рок, арт-рок и глэм-рок, а также нескольких других. Альбом оказался весьма успешным в коммерческом плане, заняв десятое место в Великобритании и получив золотой статус. Дебютный сингл «Virginia Plain» добрался до четвёртой строчки в британском чарте синглов, а также оказался в хит-параде Австрии. Следующий альбом, For Your Pleasure, по популярности превзошёл своего предшественника и занял четвёртое место в британском чарте альбомов, но в США не достиг особого успеха и остался незамеченным. С каждым последующим альбомом группа продолжала завоёвывать всё новые рынки. Изданный в 1973 году альбом Stranded занял четырнадцатое место в Норвегии, тогда как на родине коллектива он занял уже первое место. Оба альбома (For Your Pleasure и Stranded) получили золотой статус.

Благодаря выходу альбома Country Life в 1974 году Roxy Music добились успеха и в США. Альбом занял третье место а Великобритании. Siren и Country Life получили золотой статус в Британии. Композиция «Love Is the Drug», изданная в качестве сингла, заняла второе место в Британии.
В 1979 году вышел альбом Manifesto. Сингл «Dance Away» с этого альбома возглавил ирландский хит-парад. Последние два альбома группы Flesh and Blood (1980) и Avalon (1982) стали самыми заметными и успешными в её дискографии. Кавер-версия песни Джона Леннона — «Jealous Guy» заняла первое место в британском чарте синглов. На альбоме Avalon стиль группы в очередной раз изменился, на этот раз уже в сторону новой романтики, результатом чего стали продажи в 1 миллион экземпляров в США. Альбом возглавил британский и шведский хит-парады, а также хит-парады других европейских стран. В Канаде альбом был продан тиражом в 100 тысяч экземпляров и получил платиновый статус, так же как и в США, и в Британии. Сингл «More Than This» дошёл до второго места в норвежских чартах.

Хотя Roxy Music причисляют к глэм-року и арт-року, группа не ограничивалась лишь этими направлениями и экспериментировала с электронной и авангардной музыкой, а также играла новую волну. Музыканты в своей музыке использовали не только гитары и бас-гитары, но и такие инструменты, как клавишные, гобой, флейту, саксофон и синтезаторы.

Все коды названий стран в статье приведены в соответствии со стандартом ГОСТ 7.67-2003.

Студийные альбомы

Сборники

Концертные альбомы

Видеоальбомы 

Комментарии
 Иногда по ошибке релиз Inside Roxy Music 1972-1974 относят к видеоальбомам, но он не входит в официальную дискографию.

Бокс-сеты

Мини-альбомы

Синглы

Совместные релизы

Другие издания

Видеоклипы 
Список музыкальных видеоклипов составлен на основе информации, указанной на сайте Mvdbase.com, а также на официальном канале Roxy Music на YouTube.

Саундтреки 
Список содержит лишь те композиции Roxy Music, которые входили в различные саундтреки, однако они не были написаны группой специально для них.

Примечания 
Комментарии

Источники

Ссылки 
 
 
 

Roxy Music
Roxy Music